Aharon Ze'evi-Farkash – direttore dei servizio centrale d'intelligence delle forze armate israeliane dal 2002 al 2006 
 Amit Farkash – attrice e cantante canadese naturalizzata israeliana
 Safia Farkash – seconda moglie del leader libico Mu'ammar Gheddafi
 Yaakov Farkash – caricaturista israeliano noto come Zeev